

Lugares 

 Protásio Alves, municipio brasileño.
 Francisco Alves, municipio brasileño.
 Presidente Alves, municipio brasileño.
 Rodrigues Alves (Acre), municipio brasileño.
 Firmino Alves, municipio brasileño.
 Cocal dos Alves, municipio brasileño.

Personas 

 Alves Redol (1911-1969), escritor portugués.